Název Mlýnec má více sídel:
 Mlýnec (Postřekov), část obce Postřekov v okrese Domažlice
 Mlýnec (Kopidlno), část města Kopidlno v okrese Jičín
 Mlýnec (Poleň), část obce Poleň v okrese Klatovy
 Mlýnec (Přimda), část města Přimda v okrese Tachov

Externí odkazy